No confundir con: Systema.

El término sistema ha adquirido muchos usos especializados, algunos muy anteriores a la teoría de sistemas, pero siempre referentes a conjuntos estructurados y organizados, casi siempre en el campo de los sistemas ideales, conceptuales o formales.

Un sistema, como concepto general, es un conjunto de elementos interrelacionados e interactuantes entre sí.

Ciencias sociales 
 En ciencias políticas
un sistema político

En sociología
un sistema social o sociedad

En el mundo empresarial
un sistema de información

En lingüística
un sistema

Ciencias naturales 
En astronomía
un sistema planetario

En física
un sistema de unidades
 el Sistema Internacional de Unidades
 el distema métrico decimal
 los sistemas de tiempo
 un sistema termodinámico

Otros usos en física y química
 el sistema físico
 el sistema disipativo
 el sistema homogéneo
 el sistema heterogéneo
 el sistema de referencia inercial

En biología
 un sistema biológico

En geología
un sistema

Ciencias formales 

En matemáticas
 sistema de ecuaciones

En informática o ciencias de la computación
 sistema informático
 sistema embebido o empotrado
 sistema experto
 sistema operativo
 sistema de control
 software de sistema
 sistema complejo

Tecnología 
En electrónica o electricidad
 sistema cableado
 sistema programado
 sistema analógico
 sistema digital
 sistema de control